Jan Hörl (1921–1943) – polski cichociemny
 Jan Hörl (ur. 1998) – austriacki skoczek narciarski